Alberto Peláez (Madrid, España, 22 de febrero de 1964) es un periodista, escritor y corresponsal de Guerra español, que cuenta también con la nacionalidad mexicana; trabajó como Corresponsal Jefe de los Noticieros de Televisa en España.

Trayectoria profesional 
Es hijo del gran periodista y comunicador Joaquín Peláez, con una dilatada trayectoria profesional en medios como Cadena Ser, donde recibió entre otros varios Premios Ondas como al mejor realizador de programas en el año 1967.

Desde muy temprana edad, Alberto Peláez leía los textos literarios y periodísticos que su padre, le invitó a descubrir. Una visión universal que Joaquín Peláez supo transmitir a sus cinco hijos.  Su padre, que trabajó como corresponsal para México en el Noticiero 24 Horas presentado por Jacobo Zabludovsky, supo transmitir el amor por el periodismo y por México a su hijo Alberto.

Se licenció en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y realizó un post grado en Comunicación Internacional en 1984 en la Universidad de Harvard. Al mismo tiempo, compaginaba sus estudios con sus dotes como actor de doblaje de cine y televisión desde 1981 a 1989, donde adquirió un mejor manejo de la voz, entonación e interpretación. Entre otros trabajos, puso voz al castellano del joven Tom Hanks en el película "Big" con título en España Quisiera ser grande.

Se inició profesionalmente en Radio Montecarlo en París en el verano de 1983, y poco tiempo después, empezó a colaborar con el canal 47 de habla hispana de Nueva York.
En 1985 entró a trabajar para el grupo de medios Televisa, convirtiéndose en muy poco tiempo, en uno de los más emblemáticos corresponsales para toda América Latina. En los últimos 33 años ha cubierto para el canal de televisión, los acontecimientos más importantes de carácter mundial.

Ha sido testigo de  19 guerras, llegando a realizar entrevistas exclusivas con personajes tan importantes e influyentes en la Historia como Yasser Arafat o Muammar el Gaddafi, o el líder de Hamas jeque Ahmed Yassin que confirmaron la profesionalidad de Alberto Peláez como referente de corresponsalías de guerra.
 
También Peláez ha entrevistado a políticos españoles, europeos, y latinoamericanos, como a los expresidentes españoles Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero, al Jefe del Estado portugués Aníbal Cavaco Silva, los expresidentes de México Ernesto Zedillo, Carlos Salinas, Vicente Fox y Felipe Calderón, el expresidente de Perú Alejandro Toledo o el expresidente Argentino Carlos Menem entre otros. 

Peláez tiene escritos y editados 5 libros. Comenzó su andadura literaria en 1992, con una literatura que va desde el género periodístico al ensayo o la novela. 

A lo largo de 13 de años fue columnista para el periódico Milenio y a día de hoy escribe para el periódico El Universal (México), además de colaborar con Grupo Radio Centro y diferentes emisoras, estaciones radiofónicas y medios españoles.

Es ganador de la Antena de Oro y el premio del Club Internacional de Prensa, que le fue entregado por el Rey D. Juan Carlos I.

Trabajó como como Corresponsal Jefe para Televisa, cubriendo las noticias más importantes de índole nacional e internacional para México de 1984 a 2021. Imparte conferencias de desarrollo y crecimiento personal por todo México, desde las universidades más importantes a empresas multinacionales. Hombre políglota, deportista y actual, hoy Alberto Peláez se ha convertido en una figura destacable en el mundo del periodismo en español.

Corresponsalías de Guerras 

Coberturas de conflictos bélicos como
 Invasión de Kuwait por Irak 1990
 Guerra del Golfo Guerra del Pérsico I 1990 - 1991
 Éxodo kurdo de Irak a Turquía 1991
 Guerras Yugoslavas 1991 - 1994
 Eslovenia
 Croacia
 Bosnia - Sarajevo, Mostar, Livno…
 Guerra Civil Argelina Guerra en Argelia 1992
 Crisis constitucional rusa de 1993 Golpe de Estado en Rusia 1993
 Guerra Civil de Burundi Guerra hutus tutsis Ruanda 1995
 Guerra civil somalí invierno 1994 - verano 1995
 Conflicto israelí-palestino 1997, 1998, 1999, 2001, 2002
 Guerra de Afganistán 2001 - 2002 
 Guerra de Irak Pérsico II 2002
 Guerra de Libia de 2011

Conferencista 
Sus coberturas en sus 19 guerras han posibilitado a Peláez en convertirse en un importante conferencista. Liderazgo, superación, trabajo en equipo, son algunas de las conferencias que imparte Peláez amparándose en su conocimiento de las coberturas de guerra. Entre las diferentes conferencias que Alberto ha impartido sobre el liderazgo y superación, algunas de ellas han sido para las siguientes empresas, organismos y universidades. 
 ACE Fianzas Monterrey.
 Aeroméxico. 
 Grupo Chedraui. 
 Foro Canacintra.
 Universidad de Colima. 
 Universidad Autónoma de Tamaulipas. 
 Universidad Autónoma de Puebla. 
 Universidad del Valle de México en los Campus de Querétaro, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guadalajara y Mexicali. 
 Ayuntamiento de Villahermosa, Tabasco. 
 Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz. 
 Universidad Carlos Septien de México. 
 Universidad La Salle (México). 
 Universidad de La Rábida de Cádiz. 
 Universidad Complutense de Madrid.  
 Profesor Master Junta de Portavoces impartida por el CESMA 
 Espacio 1997 (Cursos impartidos por Televisa a jóvenes universitarios). 
 Espacio 2004 (Cursos impartidos por Televisa a jóvenes universitarios.) 
 Conferencia Ayuntamiento Metepec (Hidalgo).  
 Conferencia Gobierno Campeche. 
 Conferencia Gobierno del Estado de Hidalgo.

Foro de Biarritz 
En el año 2000 el entonces Alcalde-Senador de la ciudad de Biarritz, al sur de Francia, Didier Borotra creó un Foro de pensamiento político, económico empresarial que aglutinó a los más importantes políticos de ambas partes del Atlántico. A dicho foro, durante sus 11 años de existencia, acudieron los más importantes políticos y empresarios de países europeos y latinoamericanos. 

Durante todos los años del Foro, Alberto Peláez tuvo una participación muy activa como ponente pero principalmente como maestro de ceremonias. A éste acudieron personalidades de la talla de antiguos presidentes, como Miguel de la Madrid (México), Jaime Paz Zamora (Bolivia), Álvaro Uribe (Colombia), Ernesto Samper (Colombia) o Leonel Fernández (República Dominicana), entre otros. También presidentes actuales como Enrique Peña Nieto (México), Michelle Bachelet (Chile), o Rafael Correa (Ecuador).

Esta idea del alcalde Borotra se amplió para hacerlo un año en la ciudad de Biarritz y el siguiente en una ciudad latinoamericana. El foro de Biarritz viajó a Valle de Bravo México, Santiago de Chile, Bogotá Colombia y QuitoEcuador.

Libros 
 Corresponsal en Yugoslavia, crónicas desde el Infierno (Editorial Planeta 1992)
 Bitácora de Guerra (Editorial Clio, marzo de 2002)
 La nueva guerra: objetivo Saddam (Editorial Grijalbo, abril de 2003)
 El olvido de la memoria (Editorial Efecto Violeta, junio de 2012)
 México una mirada (noviembre de 2013)

Referencias 
 http://noticieros.televisa.com/mundo/1505/periodista-alberto-pelaez-galardonado-espana/
 http://www.eluniversal.com.mx/autor-opinion/articulistas/alberto-pelaez
 http://www.informador.com.mx/cultura/2013/480561/6/alberto-pelaez-y-el-imparable-vinculo-entre-espana-y-mexico.htm
 http://www.rumbonuevo.com.mx/el-periodista-alberto-pelaez-presenta-su-libro-el-olvido-de-la-memoria/
 http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2015/recibe-el-periodista-alberto-pelaez-premio-en-espania-1101790.html
 https://web.archive.org/web/20150906193032/http://www.lapolilla.com.mx/2015/09/02/conoce-el-periodista-ricardo-pelaez-riqueza-cultural-de-tlaxcala/
 https://web.archive.org/web/20160304213202/http://www.razon.com.mx/spip.php?article89269

Periodistas de México
Escritores en español
Periodistas de España
Periodistas de televisión de México
Corresponsales de guerra
Nacidos en Madrid